Lyudi Invalidy (Люди Инвалиды) är en skiva av Tatu som släpptes den 20 oktober 2005.

Låtar 

 Люди Инвалиды (Intro) 0:49 (sv. Lyudi Invalidy)
 Новая Модель 4:12 (sv. Novaya Model')
 Обезьянка Ноль 4:25 (sv. Obez'yanka Nol')
 Loves Me Not 3:14
 Космос 4:09 (sv. Kosmos)
 Ты Согласна 3:10 (sv. Ty Soglasna)
 Ничья 3:07 (sv. Nich'ya)
 Вся Моя Любовь 5:48 (sv. Vsya Moya Lyubov')
 All About Us 3:02
 Что не хватает 4:25 (sv. Chto Ne Hvataet)
 Люди Инвалиды 4:37 (sv. Lyudi Invalidy)

Musikalbum 2005
Album av t.A.T.u.
Ryskspråkiga musikalbum